Nakuru County, een county van Kenia.
 Nakuru (stad), een stad in Kenia.